Dit is een lijst van planetoïden 29301-29400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (29301) - || 1993 TQ31|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (29302) - || 1993 TY34|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (29303) - || 1993 TO36|| 11 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (29304) - || 1993 TF37|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (29305) - || 1993 TJ38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (29306) - || 1993 TK38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (29307) Torbernbergman || 1993 TB39|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (29308) - || 1993 UF1|| 20 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (29309) - || 1993 VF1|| 15 november 1993 || A. Sugie
|-
| (29310) - || 1993 VA5|| 15 november 1993 || S. Otomo
|-
| (29311) Lesire || 1994 BQ3|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (29312) - || 1994 BL4|| 21 januari 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (29313) - || 1994 CR || 4 februari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29314) Eurydamas || 1994 CR18|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (29315) - || 1994 EV5|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (29316) - || 1994 LY1|| 7 juni 1994 || Spacewatch
|-
| (29317) - || 1994 PR9|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (29318) - || 1994 PH14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (29319) - || 1994 PS14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (29320) - || 1994 PW14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (29321) - || 1994 PL16|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (29322) - || 1994 PS16|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (29323) - || 1994 PN19|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (29324) - || 1994 PM31|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (29325) - || 1994 PN39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (29326) - || 1994 RK3|| 2 september 1994 || Spacewatch
|-
| (29327) - || 1994 SV9|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (29328) Hanshintigers || 1994 TU14|| 13 oktober 1994 || Kiso
|-
| (29329) Knobelsdorff || 1994 TN16|| 5 oktober 1994 || F. Börngen
|-
| (29330) - || 1994 UK || 31 oktober 1994 || T. Kobayashi
|-
| (29331) - || 1994 UC8|| 28 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (29332) - || 1994 VE || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (29333) - || 1994 VE2|| 8 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (29334) - || 1994 XJ || 3 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (29335) - || 1994 XL || 3 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (29336) - || 1994 YT1|| 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (29337) Hakurojo || 1995 AE1|| 6 januari 1995 || T. Seki
|-
| (29338) - || 1995 AV2|| 2 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29339) - || 1995 BA || 19 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (29340) - || 1995 BF || 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (29341) - || 1995 BC1|| 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (29342) - || 1995 CF1|| 3 februari 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (29343) - || 1995 CK10|| 1 februari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (29344) - || 1995 DX || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (29345) Ivandanilov || 1995 DS1|| 22 februari 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (29346) Mariadina || 1995 DB13|| 25 februari 1995 || M. Tombelli
|-
| (29347) Natta || 1995 EU || 5 maart 1995 || V. S. Casulli
|-
| (29348) Criswick || 1995 FD || 28 maart 1995 || D. D. Balam
|-
| (29349) - || 1995 FQ4|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (29350) - || 1995 FQ20|| 31 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (29351) - || 1995 HP2|| 25 april 1995 || Spacewatch
|-
| (29352) - || 1995 JR || 1 mei 1995 || Spacewatch
|-
| (29353) Manu || 1995 OG || 19 juli 1995 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (29354) - || 1995 OR1|| 19 juli 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29355) Siratakayama || 1995 QX3|| 28 augustus 1995 || T. Okuni
|-
| (29356) Giovarduino || 1995 SY29|| 25 september 1995 || Pleiade
|-
| (29357) - || 1995 YE6|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (29358) - || 1996 AY7|| 12 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (29359) - || 1996 BK || 16 januari 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (29360) - || 1996 BR14|| 18 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (29361) Botticelli || 1996 CY || 9 februari 1996 || V. S. Casulli
|-
| (29362) Azumakofuzi || 1996 CY2|| 15 februari 1996 || T. Okuni
|-
| (29363) Ghigabartolini || 1996 CW8|| 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (29364) - || 1996 DG || 18 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (29365) - || 1996 DN2|| 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (29366) - || 1996 DS6|| 16 februari 1996 || E. W. Elst
|-
| (29367) - || 1996 EN12|| 13 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (29368) - || 1996 FF2|| 20 maart 1996 || NEAT
|-
| (29369) - || 1996 FK2|| 21 maart 1996 || NEAT
|-
| (29370) - || 1996 FQ4|| 18 maart 1996 || NEAT
|-
| (29371) - || 1996 FG16|| 22 maart 1996 || E. W. Elst
|-
| (29372) - || 1996 GA || 5 april 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (29373) Hamanowa || 1996 GP2|| 14 april 1996 || T. Okuni
|-
| (29374) Kazumitsu || 1996 GZ2|| 13 april 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (29375) - || 1996 GN17|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (29376) - || 1996 GU17|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (29377) - || 1996 GV18|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (29378) - || 1996 HP4|| 18 april 1996 || Spacewatch
|-
| (29379) - || 1996 HX12|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (29380) - || 1996 HO13|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (29381) - || 1996 HR15|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (29382) - || 1996 HM16|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (29383) - || 1996 HA23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (29384) - || 1996 HO23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (29385) - || 1996 JT || 13 mei 1996 || NEAT
|-
| (29386) - || 1996 JC5|| 10 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (29387) - || 1996 JC6|| 11 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (29388) - || 1996 JD6|| 11 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (29389) - || 1996 LZ || 13 juni 1996 || NEAT
|-
| (29390) - || 1996 LO3|| 11 juni 1996 || Spacewatch
|-
| (29391) Knight || 1996 MB || 17 juni 1996 || Needville
|-
| (29392) - || 1996 MN1|| 16 juni 1996 || Spacewatch
|-
| (29393) - || 1996 NA3|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (29394) Hirokohamanowa || 1996 NR5|| 12 juli 1996 || T. Okuni
|-
| (29395) - || 1996 PO1|| 5 augustus 1996 || AMOS
|-
| (29396) - || 1996 PM3|| 6 augustus 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29397) - || 1996 RU3|| 13 september 1996 || NEAT
|-
| (29398) - || 1996 RM5|| 15 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29399) - || 1996 RO5|| 15 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29400) - || 1996 RO6|| 5 september 1996 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten